Иван Табаков може да се отнася за:

 Иван Табаков (1868 – 1925) – български офицер
 Иван Табаков (1894 – 1958) – български индустриалец и машинен инженер
 Иван Табаков (1943 – неизв.) – български и полски учен